Сент-Енья́н-де-Ге, Сент-Еньян-де-Ґе () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на південь від Парижа, 32 км на схід від Орлеана.

Історія 

1 січня 2017 року Сент-Еньян-де-Ге і Бре-ан-Валь було об'єднано в новий муніципалітет Бре-Сент-Еньян.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 126 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 328,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Еньян-де-Ге на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Еньян-де-Ге на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луаре